Пржевальский уезд — административно-территориальная единица Семиреченской области Туркестанского генерал-губернаторства.

История 
Пржевальский уезд был образован в 1867 году.

Административное деление 
В 1906 году состоял из двух участков: Пржевальский и Атбашинский.

В состав Пржевальского участка входили два крестьянских волости:
 Пржевальская
 Сазановская

Одна дунганская волость:
 Марийнская

Одиннадцать киргизских  волостей:
 Джетыогузовская
 Заукинская
 Кенсуйская
 Кунгей-Аксуйская
 Курмектинская
 Семизбельская
 Тонская
 Турайгырская
 Тургенская
 Тюпская
 Улахольская
 Старшинство сарт калмаков

В состав Атбашинского участка входили два крестьянских волости:

Две торговые слободки:
 Атбашинская
 Нарынская

Рядом с Нарынской слободкой находится укрепление Нарынское и 10 киргизских  волостей:
 Аджинская
 Борукчинская
 Джуванарыкская
 Исенгуловская
 Нарынская
 Он-арчинская
 Саяковская
 Чаштюбинская
 Чоринская
 Шаркратминская

Природная характеристика

Хозяйственная деятельность

Примечания 

Уезды Семиреченской области